Isabel la Católica es la forma más habitual para referirse a Isabel I de Castilla, la Católica, reina de Castilla, reina consorte de Aragón, de Sicilia y Nápoles. También puede referirse a:

 Isabel la Católica, vapor de la armada española (1851);
 la estación de Isabel la Católica, perteneciente al metro de Ciudad de México;
 Isabel, serie de RTVE acerca de la figura de la reina Isabel la Católica.
 Isabel la Católica, libro de 2006 de Manuel Fernández Álvarez.